Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2016.

Сезон 2016 GP2 — двенадцатый сезон серии GP2, серии поддержки Формулы-1. Сезон будет последним для поколения шасси GP2/11, дебютировавших в 2011 году, и для атмосферных двигателей Mecachrome V8 перед вводом новых турбированных двигателей Mecachrome V6 в 2017 году.

Команды и пилоты

Переходы пилотов

Сменившие команды 

 Митч Эванс и Шон Гелаэль, выступавшие за Russian Time и Carlin соответственно, перешли в Campos Racing.
 Пьер Гасли, проводивший сезон 2015 года с командой DAMS, переходит к новичкам чемпионата Prema.
 Николас Латифи, участвовавший в трёх этапах прошлого сезона за MP Motorsport, переходит в DAMS.
 Сергей Сироткин, закончивший прошлый сезон третьим, переходит из команды Rapax к действующим чемпионам ART Grand Prix.
 Выступавший в 2015 году за Trident Раффаэле Марчьелло переходит в Russian Time.
 Норман Нато переходит из Arden International в Racing Engineering.
 Артур Пик, выступавший за Campos последние два года, переходит в Rapax.
 Оливер Роулэнд, в предыдущем сезоне выступавший в командах Status Grand Prix и MP Motorsport, в этом сезоне будет представлять последнюю.
 Густав Малья, в 2015 году представлявший команды Rapax и Trident, в сезоне 2016 участвует в составе команды Rapax.

Новички 

 Вице-чемпион Чемпионата Европы Формулы-3 2015 года Антонио Джовинацци дебютирует с командой Prema.
 Прошлогодние пилоты Формулы-Рено 3.5 Фило Паз Арманд и GP3 Лука Гьотто будут выступать в Trident.
 Гонщики GP3 Джимми Эрикссон и Чемпионата Европы Формулы-3 2015 Набил Джеффри дебютируют в команде Arden International.
 Марвин Кирххёфер, участвовавший в GP3 в 2014 и 2015 годах, будет выступать в Carlin.

Покидающие серию 

 Чемпион 2015 года Стоффель Вандорн по правилам серии покидает GP2.
 Натанаэль Бертон, Ричи Стэнэвэй и Марко Соренсен переходят в автогонки на выносливость.
 Дин Стоунман и Андре Неграо будут выступать в Indy Lights.
 Рио Харьянто стал пилотом команды Manor Формулы-1.

Изменения по ходу чемпионата 

 Гонщик команды ART Grand Prix Нобухару Мацусита был дисквалифицирован на этап на Ред Булл Ринге после того, как на этапе в Баку создал крайне много опасных моментов в воскресной гонке.

Изменения в командах 

 Hilmer Motorsport прекратила выступать в серии после сезона 2015.
 Lazarus покинул серию по окончании сезона 2015 года, вакантное место заняла команда Prema Powerteam.

Результаты тестов

Календарь 

Календарь был анонсирован 4 марта 2016 года.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет

Примечания 

2016 год в автоспорте
Сезоны основного чемпионата GP2